Gabler:

příjmení
 Vilém Gabler (1821–1897), český pedagog

Jiný význam
 Heda Gablerová nebo Hedda – drama H. Ibsena z roku 1890

Německá příjmení